Mistrzostwa Afryki w zapasach w 1969 roku rozegrano w dniach 4 - 5 lipca 1969 w Casablance w Maroku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
1969 w zapasach
1969 w Afryce
Zapasy w Maroku
Sport w Casablance